Waldkirch (Alemanha) — cidade no estado de Bade-Vurtemberga, na Alemanha
 Waldkirch (Suíça) — comuna do cantão de São Galo, na Suíça

Desambiguações de topônimos